

Musique
 Face Value est le titre du premier album solo de Phil Collins sorti en 1981

Cinéma
 Face Value est le titre d'un film muet réalisé par George Lessey en 1914
 Face Value est le titre d'un film muet réalisé par Robert Z. Leonard en 1917
 Face Value est le titre d'un film muet réalisé par Robert Florey en 1927
 Face Value est le titre d'un documentaire réalisé par Johan van der Keuken en 1991
 Face Value est le titre d'un film réalisé par Michael Miller en 2001
 Face Value est le titre d'un court-métrage de 17 minutes réalisé par James Israel et Jeff Israel en 2007